Gent-Wevelgem 1983 var den 45. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 6. april 1983. Løbet blev vundet af Leo van Vliet, efterfulgt af Jan Raas og Frank Hoste.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1983
Cykelløb i 1983